Raritan (Illinois), een plaats in Illinois
Raritan (New Jersey), een plaats in New Jersey
Raritan (rivier), een rivier in New Jersey
Raritan Bay, een baai tussen New Jersey en New York
Raritan (indianenstam), een indianenstam in New Jersey en New York